Schwarze Garde steht für:
Schwarze Garde (Landsknechtsregiment), ein Landsknechtsregiment
Lips Tullian#Zeit als Bandenanführer, eine sächsische Räuberbande
Schwarze Garde (Anarchistische Bewegung), eine Konfliktpartei im Russischen Bürgerkrieg
Schwarze Garde (Marokko), eine marokkanische Armee